D'une manière générale, le mot emprunt désigne l'action d'emprunter ou son résultat. Il peut renvoyer à :
 Emprunt en finance ;
 Emprunt, et en particulier Emprunt lexical, en linguistique ;
 Emprunt culturel en ethnologie, voir diffusionnisme.

Voir aussi 
 

Inflation